Васи́ль Ви́тка (), настоящее имя — Тимофей Васильевич Крысько (; 16 мая 1911 — 5 июля 1996, Минск) — советский белорусский поэт, драматург, критик, переводчик, классик белорусской детской литературы. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1970). Лауреат Государственной премии БССР (1972). Член Союза писателей СССР (1943).

Биография 
Родился 16 мая 1911 года в деревне Евличи Слуцкого уезда Минской губернии в крестьянской семье.

После окончания Слуцкой профтехшколы в 1928 работал слесарем на Бобруйском деревообрабатывающем комбинате, в заводской многотиражке (1929—1930), редакциях газет «Камуніст» (Бобруйск, 1930—1933), «Ударнік» (Жлобин, 1933—1935), «Чырвоная змена» (1935—1937), «Літаратура і мастацтва» (1937—1938) и журнала «Полымя рэвалюцыі» (1938—1939).

Участник польского похода РККА в Западную Белоруссию. До начала Великой Отечественной войны работал секретарём Белостокского областного отделения Союза писателей Белорусской ССР. С началом Великой Отечественной войны — в редакции газеты «Савецкая Беларусь», с 1942 года — в отделе пропаганды и агитации ЦК КПБ редактором массовых изданий для оккупированных районов. Сотрудничал в сатирических журналах «Партызанская дубінка» и «Раздавім фашысцкую гадзіну». Со дня основания журнала «Беларусь» (январь 1944) работал его ответственным секретарём. C 1947 года член КПСС.

С 1951 года — заместитель, в 1951—1957 — главный редактор белорусской еженедельной литературной газеты Літаратура і мастацтва. В 1957—1974 годах — главный редактор детского журнала «Вясёлка». В 1974—1987 годах — член сценарно-редакционной коллегии киностудии «Беларусьфильм».

Творчество 
Начал публиковаться в 1928 году.

Библиография

Сборники стихов 
  («Закалка») (1943)
  («Полдень») (1946)
  («Верность») (1953)
  («Роза и штык») (1958)
  («Поверка») (1961)
  («Стихи») (1968)
  («Белорусская колыбельная») (1971)
  («Проводы лета») (1972)
  («Вершины света») (1977)
  («Слутчина») (1981)
  («Третьи петухи») (1988)

Сборник сатиры и юмора 
  («Для дома, для альбома и немного для эпохи») (1983)

Книги поэзии для детей 
  («Белкино горе») (1948)
  («Аистово лето») (1958)
  («Сказка о царе Зубре») (1960)
  («Дударик») (1964)
  («Азбука Васи Весёлкина») (1965)
  («Сказки») (1968)
  («Хрестоматия-разукрашка») (1971)
  («Кто помогает солнцу») (1975)
  («Сказки») (1976)
  («Ладушки-ладки») (1977)
  («Мы строим метро») (1979)
  («Минские баллады») (1982)
  («Сказки и краски») (1984)
  («Гости») (1984)
  («Загадка про зёрнышко») (1984)
  («Детям : избранные произведения») (1986)
  («Праздник дружбы») (1987)

Книги прозы для детей 
  («Зайчик-водолаз») (1962)

Книга дневников, очерков и рассказов 
  («Дети и мы») (1977)

Книги очерков 
  («Уроки») (1982)
  («Азбука души») (1988)

Хрестоматия для чтения 
  («Родное слова : для 1, 2 и 3 классов») (1969, 1970, 1988; в соавторстве)

Пьесы 
  («Луч будущего» (1948)
  («Счастье поэта» (1951, посвящена жизни Я. Купалы)

Избранное 
  («Избранное : в 2 томах» (1973)

Переводы с русского языка 
Переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, латышских, болгарских и польских писателей.

 «Хорошо!» () В. В. Маяковского (1940, совместно с Г. Лыньковым)
 «Господа Головлёвы» () М. Е. Салтыкова-Щедрина (1956)
 «Голубые журавли» () В. А. Сухомлинского (1971)

Издания Василя Витки на русском языке 
 Витка, В. Белкино горе : Сказки в стихах / В. Василь; пер. с бел.; Художники Н. Мунц, А. Келейникова. — Москва : Детгиз, 1958. — 64 с.
 Витка, В. Три сказки / В. Василь; Авториз. пер. с бел. А. Шарапова, Н. Кислика; Художник В. Тихонович. — Москва : Госиздат, 1962. — 75 с.
 Витка, В. Свирель : Стихи / В. Василь; Пер. с бел.; Художник Б. Жуков. — Ташкент : Ёш гвардия, 1966.
 Витка, В. Дударик : Игры, шутки, сказки, прибаутки / В. Василь; Пер. с бел. А. Шарапова; Художники Е. Лось, Г. Якубеня. — Минск : Беларусь, 1966. — 47 с.
 Витка, В. Дударик : Стихи / В. Василь; Пер. с бел. А. Жуковского; Художники Е. Лось, Г. Якубеня. — Вильнюс : Вага, 1972. — 48 с.
 Витка, В. Стихи для детей : Чытанка-рисованка / В. Василь; Пер. с бел. М. Веэтами; Художник А. Луцевич. — Таллинн : Ээсти раамат, 1980.
 Витка, В. Трудная дружба : Рассказы / В. Василь; Пер. с бел. — Фрунзе : Мектеп, 1984.
 Витка, В. Полдень : Стихи / В. Василь; Пер. с бел. И. В. Виеру; Художник И. Л. Либерман. — Кишинев : Литература артистикэ, 1984.
 Витка, В. Воробей в гостях / В. Василь; Пер. с бел. П. Стефановича; Художник В. Савич. — Минск : Юнацтва, 1985. — 8 с.
 Витка, В. Бабушкины гости : Стихи / В. Василь; пер. с бел. И. Токмаковой; Художник В. Дувидов. — Москва : Детская литература, 1987. — 14 с.
 Витка, В. Роза и штык : Лирика / В. Василь; Пер. с бел. — Минск : Мастацкая літаратура, 1992. — 173 с.

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (25.02.1955)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль Франциска Скорины (1991)
 Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1970)
 Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1972) (за книги «Беларуская калыханка», «Казкі» і «Чытанка-маляванка»)
 Международный почётный диплом имени Андерсена с занесением в Почётный список (1978)

Память 

 В 2009 году редколлегией детского журнала «Вясёлка» учреждена Литературная премия имени Василя Витки за вклад в развитие детской литературы.

Семья 
Дочь — Гавриловец Наталья Тимофеевна (редактор); внучка — Юлия Чернявская (культуролог и литератор); внучка — Аралова Мария (практикующий психолог).

Литература 
 Лынькоў, М. Шукальнік запаветнага слова / М. Лынькоў. — «Маладосць». — 1961. — № 5.

Примечания 

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели культуры Белорусской ССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Детские поэты
Юмористы Белоруссии
Публицисты Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Мемуаристы Белоруссии
Участники Польского похода Красной армии (1939)